Lemnus ist

 lateinische Namensform der griechischen Insel Limnos
 Titularerzbistum Lemnus, Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche